Mirador (Maranhão), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão 
Mirador (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná 
Mirador (album), album van de Nederlandse band Sungrazer